Си́та (,  — «борозда») — героиня древнеиндийского эпоса «Рамаяна», супруга Рамы.

Эволюция образа 
Так как Рама является также одним из воплощений бога Вишну, то и супруга Рамы Сита понимается как одно из воплощений Лакшми, божественной подруги Вишну. В «Ригведе» Сита упоминается лишь однажды, в одном гимне (книга IV, № 57), обращённом к богам-покровителям земледелия. В более поздних ведийских памятниках («Параскара-грихья сутра») Сита является женою бога Индры, что, быть может, связано с редким (единственным в «Ригведе») эпитетом Индры — урварапати (господин поля). В «Тайттирия-брахмане» Сита получает эпитет Савитри. По-видимому, в этом ведийском образе отразился бледный остаток прежде более яркого и развитого мифического олицетворения. Вследствие забвения его первоначального содержания мифологическое творчество пытается приурочить этот образ к другим, более живучим и ярким мифическим личностям — Индре, Савитару, — но все эти попытки случайны и недолговечны.

В эпосе «Рамаяна» Сита облекается в более яркие и определённые формы, превращаясь в дочь Джанаки, царя Видеги, получившую поэтическое бессмертие как подруга Рамы. Связь с ведийской Ситой проглядывает в её рождении из борозды во время, когда царь опахивал место во время жертвоприношения (яджны). По причине этого сверхъестественного способа рождения Сита называется Айониджа («рождённая не из утробы»). Другие имена Ситы — Бхумиджа (бхуми — «земля»), Дхаранисура (дхарани — «носительница»), Партхиви (притхиви — «широкая») — всё указывают на её происхождение, означая «дочь земли».

В «Рамаяне» Сита считается воплощением богини красоты Лакшми. Отец Ситы — Джанака, поэтому её иногда называли Джанаки. Сита сравнивается с лунным светом, дарующим прохладу, а её супруг Рама (Рамачандра) — с прекрасным месяцем: так же как свет месяца идёт от Месяца, так и Сита последует за своим возлюбленным Рамой.

Сита в «Рамаяне» 
Согласно «Рамаяне», из всех жителей Митхилы только Сита могла сдвинуть с места тяжёлый сундук, в котором хранился лук Шивы. Джанака мог выдать свою дочь замуж только за того, кто был бы так же силён, как она. Джанака объявил, что отдаст Ситу в жёны тому, кто сможет натянуть тетиву на этот лук. Много царевичей безуспешно пытались сделать это, но оказались не в состоянии даже поднять лук. Когда подошла очередь Рамы, он не только натянул тетиву лука, но и сломал его.

Сита переехала в Айодхью, но, спустя некоторое время, добровольно согласилась уйти в изгнание в лес на 14 лет вместе с Рамой и Лакшманой. В лесу Ситу охраняли Рама и Лакшмана. Однажды Сите приглянулся пробегавший мимо золотой олень, и она попросила Раму поймать его. Рама долго не возвращался и обеспокоенная Сита отправила Лакшману на помощь, оставшись одна, без защиты. Лакшмана начертил вокруг хижины защитный круг и наказал Сите не выходить за его пределы. Ракшаса Равана под видом брахмана попросил у Ситы еды и, как только она вышла за пределы защитного круга, унёс её на Ланку.

Хануман, узнав от Вибхишаны о местонахождении Ситы, принял облик маленькой обезьянки и начал наблюдать за ней. Каждый день к Сите приходил Равана и уговаривал её стать его женой. В конце концов он дал ей месяц на раздумья и удалился. Когда Сита осталась одна, Хануман передал ей кольцо Рамы, но Сита испугалась, приняв его за ракшасу, принявшего обличье обезьянки. Тогда Хануман предстал перед её взором в своём изначальном обличье, но и это не убедило Ситу. Сита поверила Хануману только тогда, когда тот рассказал о случае с вороной, известном только ей и Раме. Хануман предложил Сите немедля перенести её в лагерь ванаров к Раме, но Сита сочла это неподобающим и отказалась. На прощание Сита дала Хануману свой гребешок. Хануман поджёг дворцы Ланки и отправился в лагерь ванаров к Раме.

Рама собрал войско из ванаров и медведей, атаковал Ланку и убил Равану. Ко всеобщему удивлению, Рама повелел, чтобы Сита прошла испытание огнём. Сита вошла в пылающий костёр, но языки пламени не причинили ей какого-либо вреда. Сам Агни в облике брахмана вывел её из огня отдал в руки Рамы. Тем самым Сита доказала, что всегда оставалась чистой в своих мыслях, словах и действиях.

После победы над Раваной, Рама, Сита, Лакшмана и все, кто мог поместиться, сели в виману Пушпаку и отправились в Айодхью, где с размахом отпразновали возвращение Рамы из изгнания. Настало время мира и процветания, которое принято называть рамараджья. Однажды Рама узнал, что подданные критикуют его за то, что он принял жену, побывавшую в плену у ракшасы. Раме пришлось отправить в то время беременную Ситу в изгнание в лес. Там её приютил мудрец Вальмики.

В лесу у Ситы родилось два сына: Лава и Куша. Когда они подросли, они поймали коня, предназначенного для жертвоприношения ашвамедхи, и истребили всё войско Рамы. В конце концов война была прекращена. Лава и Куша признали Раму своим отцом, а опечаленная Сита решила провести обряд сати. Её тело забрала мать-Земля, а душа отправилась на Вайкунтху.

Память 
В честь Ситы назван астероид (244) Сита, открытый в 1884 году.

См. также 
 Рагхупати Рагхава Раджа Рам

Ссылки 

 «Рамаяна»
 «Сказание о Раме» — литературное изложение Э. Н. Тёмкина и В. Г. Эрмана
 Сита-упанишад

Солнечная династия
Персонажи «Бхагавата-пураны»
Персонажи «Рамаяны»
Богиня-Мать
Богини индуизма
Боги по алфавиту